Do rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie rozgrywek podzielone zostały na sześć grup, w których znalazły się po 4 zespoły.

Do grupy B trafiły reprezentacje Brazylii, Hiszpanii, Kuby oraz Tunezji. 

Mecze w grupie B rozegrane zostały pomiędzy 25 a 27 września w PalaOlimpia w Weronie.

Tabela

Mecze

Brazylia - Tunezja 
Sobota, 25 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaOlimpia, Werona - Widzów: 4 700Czas trwania meczu: 70 minut

Hiszpania - Kuba 
Sobota, 25 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaOlimpia, Werona - Widzów: 5 600Czas trwania meczu: 129 minut

Tunezja - Kuba 
Niedziela, 26 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaOlimpia, Werona - Widzów: 5 530Czas trwania meczu: 68 minut

Brazylia - Hiszpania 
Niedziela, 26 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaOlimpia, Werona - Widzów: 6 350
Czas trwania meczu: 114 minut

Hiszpania - Tunezja 
Poniedziałek, 27 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaOlimpia, Werona - Widzów: 4 000
Czas trwania meczu: 116 minut

Kuba - Brazylia 
Poniedziałek, 27 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaOlimpia, Werona - Widzów: 6 350
Czas trwania meczu: 141 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010